Ortenberg steht für:

 Ortenberg, bayerisches Adelsgeschlecht, das sich 1530 umbenannte, siehe Ortenburg (bayerisches Adelsgeschlecht)
 Ortenberg (Naturschutzgebiet), am Ortenberg, bei Deilingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Amt Ortenberg, historisches Amt der Grafschaft Hanau-Münzenberg

Gemeinden und Gemeindeteile:
 Ortenberg (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ortenberg (Hessen), Stadt im Wetteraukreis, Hessen
 Ortenberg (Marburg), Stadtteil von Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Ortenberg, früherer Name von Ortenburg, Markt im Landkreis Passau, Bayern

Berge:
 Ortenberg (Berg) (995,9 m), Berg in der Schwäbischen Alb, bei Deilingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Ortenberg (Lahnberge) (380 m), höchster Berg der Lahnberge, bei Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Burgen und Schlösser:
 Burg Ortenberg (Elsass) bei Scherwiller, Département Bas-Rhin, Frankreich

Ortenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ortenberg († 2014), US-amerikanischer Unternehmer
 Johann Georg Stulz von Ortenberg (1771–1832), Schneider, Kaufmann und Wohltäter

Siehe auch:
 Ortenburg (Begriffsklärung)
 Ordenberg
 Ortsberg